The Remedy – album dei Boyz II Men del 2006
 The Remedy - Live at the Village Vanguard – album di Kurt Rosenwinkel del 2008
 The Remedy – album dei Jagged Edge del 2011